Kempken ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Kempken (* 1960), deutscher Biologe und Hochschullehrer
 Franz Kempken (1893–1943), deutscher Wirtschaftsfunktionär
 Heinz Kempken (1938–1995), deutscher Politiker
 Josef Kempken (1892–??), deutscher Wirtschaftsfunktionär
 Julia Kempken (* 1960), deutsche Tänzerin, Sängerin und Schauspielerin
 Maria Kempken (* 1983), deutsche Schauspielerin
 Norman Kempken (* ?), deutscher Neonazi

Siehe auch:
 Kempgen
 Kämpgen
 Kempkens